Room veut dire en anglais « pièce », « place » ou « chambre » en anglais et peut désigner :
Room, un film américain de Kyle Henry sorti en 2005 ;
Room, un roman d'Emma Donoghue sorti en 2010 ;
Room, un film américain de Lenny Abrahamson sorti en 2015, adapté du roman précédent ;

Room est également le patronyme de :
Abram Room (1894-1976), compositeur russe ;
Eloy Room (1989-), footballeur curacien.

Voir aussi 
The Room (homonymie)

Homonymie de patronyme